Les Ford A  sont deux modèles du constructeur automobile américain Ford : 
 Ford A (1903), la première automobile commercialisée par Ford, construite à 1 750 exemplaires entre 1903 et 1904.
 Ford A (1927), construite à  d'exemplaires entre 1927 et 1931.

Homonymie d'automobile
A